Plinius sau Pliniu este un nume latin care se poate referi la:

 Plinius cel Bătrân
 Plinius cel Tânăr
 Plinius (crater), un crater lunar